Teatro do Sesi (Porto Alegre) - casa de espetáculos teatrais na cidade de Porto Alegre
Teatro Popular do SESI (teatro) - casa de espetáculos teatrais na cidade de São Paulo
Teatro Popular do SESI - companhia teatral

Desambiguação